Milton Keynes Dons FC (celým názvem: Milton Keynes Dons Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Milton Keynes v nemetropolitním hrabství Buckinghamshire. Založen byl v roce 2004, poté co se majitelé klubu rozhodli z důvodu klesající návštěvnosti přestěhovat klub Wimbledon FC do města Milton Keynes. Klubové barvy jsou zlatá a bílá.

I přes svou krátkou existenci si klub vybudoval silnou mládežnickou akademii, která v letech 2004 – 2014 vyprodukovala 14 hráčů pro profesionální mužské družstvo. Nejznámějším odchovancem klubu je anglický reprezentant Dele Alli (v sezóně 2019/20 hrající za Tottenham Hotspur FC).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Stadium mk s kapacitou 30 500 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Trophy ( 1× )
 2007/08
 Berks & Bucks Senior Cup ( 1× )
 2006/07

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 2012/13
 EFL Cup
 4. kolo: 2014/15
 EFL Trophy
 Vítěz: 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2006: Football League One
 2006–2008: Football League Two
 2008–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Championship
 2016–2018: English Football League One
 2018–2019: English Football League Two
 2019– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2004
Sport v Milton Keynesu